Davisov pokal 1946 je bil petintrideseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Finale

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1946 v športu
1946